Glaber ist der Name folgender Personen:

 Claudius Glaber, römischer Prätor zu Beginn des Spartacusaufstandes im Jahr 73 v. Chr.
 Rodulfus Glaber (um 985–um 1047), burgundischer Benediktinermönch, Historiker und Hagiograph

Siehe auch:
 Lithocarpus glaber 
 Heterocephalus glaber (Nacktmull)